Asturina puede referirse a:
 Asturina, la bandera oficial de Asturias.
 Asturina con la estrella roja, una bandera de Asturias que representa la lucha por la independencia. 
 Asturina, el nombre científico de un género de aves, sinónimo de Buteo.